Shiyan (Hubei), stadsprefectuur in Centraal-China
Shiyan (Guangdong), subdistrict in Zuid-China